Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) – uczelnia zawodowa służb państwowych, została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku ().

W świetle ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. () uczelnia jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245). Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku penitencjarystyka. Od 1 października 2021 r. uczelnia kształci studentów cywilnych na jednolitych studiach magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Prawo.

Statutowym celem działalności Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Władze 
 gen. dr Marcin Strzelec, Prorektor ds. zawodowych i współpracy międzynarodowej;
 ppłk dr Mariusz Kuryłowicz, Prorektor ds. operacyjnych;
 dr Michał Sopiński, Prorektor ds. rozwoju;
 dr Jakub Czarkowski, Prorektor ds. dydaktycznych;
 ppłk Jacek Maciocha, Kanclerz.

Struktura organizacyjna 
Zgodnie z §10 ust. 1 Statutu  SWWS, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 186/21 Senatu SWWS z dnia 10 listopada 2021 r., stanowiącej załącznik do Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 326) jednostkami organizacyjnymi Uczelni są:

1)  jednostki realizujące zadania dydaktyczne, badawcze lub badawczo-dydaktyczne, tj.

instytuty oraz zakłady;

2)  jednostki administracyjne wykonujące zadania organizacyjne i administracyjne, tj. działy

oraz pododdziały szkolne;

3)  Centralna Biblioteka Więziennictwa;

4)  wydawnictwa.

Zmiana nazwy 
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ustanowiono nową nazwę uczelni. Obecna nazwa to „Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości”.

Obiekty

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Strona internetowa

Służba Więzienna
Uczelnie w Warszawie